Борисы — топоним:

Белоруссия 
 Борисы — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Борисы — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Борисы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Борисы — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Борисы — село в Яворовском районе Львовской области.
 Борисы — село в Глобинском районе Полтавской области.